Mörwald ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Mörwald (1918–2004), österreichischer Politiker (KPÖ)
 Oskar Mörwald (1902–1945), österreichischer Sänger (Tenor) 
 Toni Mörwald (* 1967), österreichischer Koch und Autor